Pakketbron, opslagplaats van software
 een vorm van securities lending, een kortetermijn-lening met effecten als onderpand en terugkoopverplichting
 verkorting van reportage
 Repo (album), een album uit 2009 van Black Dice
 Repo (film), een Griekse filmkomedie (1982) van Vassilis Vafeas	
 Repo! The Genetic Opera, een film uit 2008 van Darren Lynn Bousman